Op de Australian Open 2007 speelden de vrouwen en mannen de wedstrijden in het gemengd dubbelspel van 15 tot en met 28 januari 2007.

Toernooisamenvatting 
Van de titelhouders Martina Hingis en Mahesh Bhupathi nam de eerste geen deel aan het toernooi. Bhupathi speelde samen met Daniela Hantuchová – zij kwamen niet voorbij de eerste ronde. Het eerste reekshoofd, het Amerikaanse team Lisa Raymond en Bob Bryan, bereikte de kwartfinale.

Het ongeplaatste duo Jelena Lichovtseva / Daniel Nestor versloeg achtereenvolgens het achtste reekshoofd (Shaughnessy/Damm), het derde (Stosur/Paes) en het zevende reekshoofd (Huber/Ullyett). In de finale ontmoetten ze het eveneens ongeplaatste Wit-Russische koppel Viktoryja Azarenka en Maks Mirni, dat zich op weg naar de finale had ontdaan van geplaatste teams Raymond/Bryan (1) en Schiavone/Björkman (4). De eindstrijd werd in twee sets beslist in het voordeel van Lichovtseva en Nestor. Na in 2006 twee grandslamfinales te hebben verloren (Australian Open en Roland Garros), wonnen zij nu hun eerste gezamenlijke titel.

De Nederlander Rogier Wassen speelde samen met de Roemeense Andreea Ehritt-Vanc – zij struikelden in de eerste ronde.

Geplaatste teams

Toernooischema

Finale

Bovenste helft

Onderste helft

Bron 
  Toernooischema Australian Open

Australian Open
ITF-toernooi in 2007